Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2017 werd gespeeld van 20 tot en met 26 februari 2017 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2017
Rio de Janeiro